|-
|(67751)||2000 UF48|| align=right|14,8|| align=right|2,650|| align=right|0,084|| align=right|10,29|| align=right|4,312||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67752)||2000 UK48|| align=right|15,0|| align=right|2,789|| align=right|0,097|| align=right|5,68|| align=right|4,658||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67753)||2000 UQ48|| align=right|14,9|| align=right|2,379|| align=right|0,052|| align=right|5,42|| align=right|3,668||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67754)||2000 UF49|| align=right|15,2|| align=right|2,316|| align=right|0,098|| align=right|7,87|| align=right|3,525||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67755)||2000 US49|| align=right|16,4|| align=right|2,318|| align=right|0,196|| align=right|4,44|| align=right|3,528||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67756)||2000 UP50|| align=right|14,5|| align=right|2,330|| align=right|0,099|| align=right|5,82|| align=right|3,557||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67757)||2000 UA52|| align=right|16,7|| align=right|2,300|| align=right|0,134|| align=right|5,61|| align=right|3,487||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67758)||2000 UF55|| align=right|15,4|| align=right|2,297|| align=right|0,186|| align=right|7,24|| align=right|3,481||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67759)||2000 UW55|| align=right|16,7|| align=right|2,204|| align=right|0,190|| align=right|5,91|| align=right|3,272||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67760)||2000 UY57|| align=right|15,1|| align=right|2,294|| align=right|0,154|| align=right|6,81|| align=right|3,473||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67761)||2000 UM60|| align=right|15,7|| align=right|2,276|| align=right|0,096|| align=right|6,54|| align=right|3,432||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67762)||2000 UA61|| align=right|15,0|| align=right|2,465|| align=right|0,045|| align=right|3,82|| align=right|3,869||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67763)||2000 UU61|| align=right|16,2|| align=right|2,469|| align=right|0,140|| align=right|4,95|| align=right|3,878||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67764)||2000 UH62|| align=right|16,1|| align=right|2,248|| align=right|0,079|| align=right|3,83|| align=right|3,371||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67765)||2000 UM62|| align=right|15,4|| align=right|2,325|| align=right|0,123|| align=right|4,89|| align=right|3,544||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67766)||2000 UH65|| align=right|15,9|| align=right|2,369|| align=right|0,083|| align=right|4,61|| align=right|3,646||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67767)||2000 UC66|| align=right|16,4|| align=right|2,462|| align=right|0,146|| align=right|6,40|| align=right|3,862||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67768)||2000 UY66|| align=right|16,7|| align=right|2,326|| align=right|0,142|| align=right|3,23|| align=right|3,547||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67769)||2000 UG67|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,099|| align=right|3,43|| align=right|3,623||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67770)||2000 UD72|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,105|| align=right|3,51|| align=right|3,561||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67771)||2000 UJ74|| align=right|15,5|| align=right|2,393|| align=right|0,233|| align=right|10,99|| align=right|3,702||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67772)||2000 UZ77|| align=right|16,2|| align=right|2,299|| align=right|0,139|| align=right|6,04|| align=right|3,484||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67773)||2000 UM79|| align=right|15,0|| align=right|2,533|| align=right|0,164|| align=right|12,51|| align=right|4,032||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67774)||2000 UO79|| align=right|16,5|| align=right|2,279|| align=right|0,135|| align=right|4,45|| align=right|3,439||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67775)||2000 US80|| align=right|15,6|| align=right|2,449|| align=right|0,080|| align=right|8,86|| align=right|3,833||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67776)||2000 UX80|| align=right|16,3|| align=right|2,306|| align=right|0,099|| align=right|5,01|| align=right|3,501||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67777)||2000 UH81|| align=right|16,6|| align=right|2,210|| align=right|0,209|| align=right|6,58|| align=right|3,285||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67778)||2000 UT81|| align=right|16,9|| align=right|2,296|| align=right|0,195|| align=right|5,55|| align=right|3,479||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67779)||2000 UU81|| align=right|13,7|| align=right|2,725|| align=right|0,169|| align=right|35,55|| align=right|4,497||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67780)||2000 US84|| align=right|16,4|| align=right|2,538|| align=right|0,182|| align=right|2,92|| align=right|4,042||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67781)||2000 UC85|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,135|| align=right|1,98|| align=right|3,709||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67782)||2000 UW85|| align=right|16,9|| align=right|2,175|| align=right|0,222|| align=right|2,20|| align=right|3,208||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67783)||2000 UJ89|| align=right|16,7|| align=right|2,241|| align=right|0,234|| align=right|4,73|| align=right|3,354||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67784)||2000 UV89|| align=right|16,8|| align=right|2,307|| align=right|0,153|| align=right|7,42|| align=right|3,504||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67785)||2000 UM91|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,101|| align=right|3,38|| align=right|3,545||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67786)||2000 UX94|| align=right|15,5|| align=right|2,241|| align=right|0,162|| align=right|6,91|| align=right|3,355||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67787)||2000 UD95|| align=right|15,9|| align=right|2,219|| align=right|0,136|| align=right|5,07|| align=right|3,306||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67788)||2000 UR95|| align=right|15,6|| align=right|2,318|| align=right|0,071|| align=right|7,02|| align=right|3,528||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67789)||2000 UD97|| align=right|15,4|| align=right|2,285|| align=right|0,189|| align=right|4,34|| align=right|3,453||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67790)||2000 UG100|| align=right|15,1|| align=right|2,321|| align=right|0,145|| align=right|4,43|| align=right|3,534||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67791)||2000 UP100|| align=right|14,9|| align=right|2,310|| align=right|0,143|| align=right|6,01|| align=right|3,511||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67792)||2000 UD102|| align=right|15,8|| align=right|2,251|| align=right|0,132|| align=right|4,38|| align=right|3,377||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67793)||2000 UE102|| align=right|15,7|| align=right|2,233|| align=right|0,220|| align=right|4,46|| align=right|3,337||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67794)||2000 UZ103|| align=right|14,3|| align=right|2,356|| align=right|0,065|| align=right|5,86|| align=right|3,616||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67795)||2000 UC104|| align=right|14,3|| align=right|2,611|| align=right|0,160|| align=right|11,75|| align=right|4,219||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67796)||2000 UP104|| align=right|14,1|| align=right|2,711|| align=right|0,103|| align=right|13,84|| align=right|4,464||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67797)||2000 UT106|| align=right|16,5|| align=right|2,358|| align=right|0,044|| align=right|6,99|| align=right|3,620||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67798)||2000 UD109|| align=right|17,0|| align=right|2,370|| align=right|0,050|| align=right|6,61|| align=right|3,648||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67799)||2000 UT109|| align=right|14,7|| align=right|3,012|| align=right|0,094|| align=right|10,12|| align=right|5,226||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67800)||2000 UZ109|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,186|| align=right|6,05|| align=right|3,710||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67801)||2000 UC110|| align=right|15,4|| align=right|2,338|| align=right|0,107|| align=right|8,34|| align=right|3,574||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67802)||2000 VB4|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,134|| align=right|5,31|| align=right|3,536||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67803)||2000 VX7|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,175|| align=right|1,94|| align=right|3,729||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67804)||2000 VE11|| align=right|16,3|| align=right|2,976|| align=right|0,111|| align=right|1,05|| align=right|5,133||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67805)||2000 VF15|| align=right|16,4|| align=right|2,254|| align=right|0,140|| align=right|4,64|| align=right|3,384||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67806)||2000 VZ15|| align=right|15,1|| align=right|2,718|| align=right|0,042|| align=right|7,51|| align=right|4,480||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67807)||2000 VE16|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,092|| align=right|3,33|| align=right|3,784||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67808)||2000 VL16|| align=right|17,0|| align=right|2,269|| align=right|0,191|| align=right|1,95|| align=right|3,418||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67809)||2000 VS18|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,108|| align=right|13,05|| align=right|4,106||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67810)||2000 VY22|| align=right|15,4|| align=right|2,371|| align=right|0,038|| align=right|2,19|| align=right|3,649||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67811)||2000 VL23|| align=right|15,5|| align=right|2,900|| align=right|0,084|| align=right|0,99|| align=right|4,937||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67812)||2000 VF24|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,229|| align=right|4,57|| align=right|3,487||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67813)||2000 VN24|| align=right|16,8|| align=right|2,285|| align=right|0,196|| align=right|1,23|| align=right|3,454||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67814)||2000 VL26|| align=right|15,9|| align=right|2,294|| align=right|0,149|| align=right|6,10|| align=right|3,474||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67815)||2000 VB27|| align=right|16,7|| align=right|2,219|| align=right|0,178|| align=right|1,60|| align=right|3,304||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67816)||2000 VZ28|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,126|| align=right|5,61|| align=right|3,668||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67817)||2000 VR30|| align=right|13,1|| align=right|3,171|| align=right|0,106|| align=right|6,31|| align=right|5,647||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67818)||2000 VJ32|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,133|| align=right|1,81|| align=right|3,693||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67819)||2000 VP32|| align=right|16,3|| align=right|2,218|| align=right|0,192|| align=right|4,75|| align=right|3,302||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67820)||2000 VS32|| align=right|15,2|| align=right|2,202|| align=right|0,217|| align=right|5,96|| align=right|3,268||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67821)||2000 VT32|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,275|| align=right|4,07|| align=right|3,651||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67822)||2000 VN33|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,117|| align=right|1,22|| align=right|3,695||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67823)||2000 VU33|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,195|| align=right|3,77|| align=right|3,579||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67824)||2000 VB39|| align=right|15,6|| align=right|2,284|| align=right|0,212|| align=right|4,43|| align=right|3,452||MBA||1. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(67825)||2000 VF43|| align=right|16,0|| align=right|2,244|| align=right|0,178|| align=right|1,95|| align=right|3,360||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67826)||2000 VN44|| align=right|15,9|| align=right|2,473|| align=right|0,097|| align=right|5,10|| align=right|3,889||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67827)||2000 VK46|| align=right|15,3|| align=right|2,261|| align=right|0,133|| align=right|5,12|| align=right|3,400||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67828)||2000 VX46|| align=right|15,7|| align=right|2,348|| align=right|0,111|| align=right|4,51|| align=right|3,597||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67829)||2000 VP49|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,192|| align=right|1,42|| align=right|3,502||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67830)||2000 VF50|| align=right|16,7|| align=right|2,297|| align=right|0,178|| align=right|4,68|| align=right|3,480||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67831)||2000 VV50|| align=right|15,2|| align=right|2,302|| align=right|0,142|| align=right|11,23|| align=right|3,492||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67832)||2000 VZ50|| align=right|16,1|| align=right|2,269|| align=right|0,181|| align=right|5,11|| align=right|3,417||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67833)||2000 VC53|| align=right|15,2|| align=right|2,241|| align=right|0,175|| align=right|6,80|| align=right|3,354||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67834)||2000 VV53|| align=right|13,5|| align=right|3,149|| align=right|0,102|| align=right|26,21|| align=right|5,587||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67835)||2000 VY53|| align=right|15,3|| align=right|2,466|| align=right|0,166|| align=right|4,88|| align=right|3,872||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67836)||2000 VP55|| align=right|15,8|| align=right|2,261|| align=right|0,164|| align=right|5,76|| align=right|3,399||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67837)||2000 VQ55|| align=right|16,5|| align=right|2,234|| align=right|0,197|| align=right|4,36|| align=right|3,338||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67838)||2000 VP56|| align=right|15,5|| align=right|2,195|| align=right|0,185|| align=right|5,43|| align=right|3,252||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67839)||2000 VS57|| align=right|15,3|| align=right|2,401|| align=right|0,161|| align=right|6,19|| align=right|3,720||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67840)||2000 VZ60|| align=right|15,5|| align=right|2,406|| align=right|0,133|| align=right|9,18|| align=right|3,732||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67841)||2000 VR61|| align=right|14,4|| align=right|2,642|| align=right|0,180|| align=right|32,29|| align=right|4,293||MBA||9. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67842)||2000 VY61|| align=right|15,6|| align=right|2,311|| align=right|0,217|| align=right|25,09|| align=right|3,512||MBA||9. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67843)||2000 WL|| align=right|15,2|| align=right|2,330|| align=right|0,232|| align=right|10,05|| align=right|3,556||MBA||16. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67844)||2000 WQ4|| align=right|16,5|| align=right|2,299|| align=right|0,106|| align=right|6,83|| align=right|3,486||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67845)||2000 WM5|| align=right|16,9|| align=right|2,346|| align=right|0,180|| align=right|5,48|| align=right|3,592||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67846)||2000 WU5|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,112|| align=right|5,86|| align=right|3,521||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67847)||2000 WX6|| align=right|16,3|| align=right|2,266|| align=right|0,152|| align=right|6,16|| align=right|3,410||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67848)||2000 WB7|| align=right|14,8|| align=right|2,556|| align=right|0,173|| align=right|13,23|| align=right|4,087||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67849)||2000 WH7|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,210|| align=right|7,29|| align=right|3,635||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67850)||2000 WS7|| align=right|15,2|| align=right|2,468|| align=right|0,095|| align=right|7,05|| align=right|3,877||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67851)||2000 WN8|| align=right|15,4|| align=right|2,243|| align=right|0,182|| align=right|4,74|| align=right|3,359||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67852)||2000 WT8|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,086|| align=right|3,97|| align=right|3,645||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67853)||2000 WO9|| align=right|16,3|| align=right|2,367|| align=right|0,175|| align=right|5,49|| align=right|3,641||MBA||22. november 2000||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(67854)||2000 WF12|| align=right|15,4|| align=right|2,649|| align=right|0,244|| align=right|12,30|| align=right|4,310||MBA||24. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67855)||2000 WO13|| align=right|13,8|| align=right|2,519|| align=right|0,160|| align=right|13,94|| align=right|3,997||MBA||18. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67856)||2000 WL15|| align=right|14,2|| align=right|2,387|| align=right|0,287|| align=right|12,91|| align=right|3,686||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67857)||2000 WQ18|| align=right|15,2|| align=right|2,750|| align=right|0,103|| align=right|10,55|| align=right|4,558||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67858)||2000 WX20|| align=right|15,0|| align=right|2,565|| align=right|0,097|| align=right|5,52|| align=right|4,106||MBA||25. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67859)||2000 WZ21|| align=right|15,0|| align=right|2,458|| align=right|0,077|| align=right|6,82|| align=right|3,852||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67860)||2000 WP22|| align=right|15,4|| align=right|2,634|| align=right|0,095|| align=right|13,11|| align=right|4,273||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67861)||2000 WT22|| align=right|15,7|| align=right|2,190|| align=right|0,193|| align=right|6,19|| align=right|3,241||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67862)||2000 WU22|| align=right|16,3|| align=right|2,317|| align=right|0,066|| align=right|6,99|| align=right|3,527||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67863)||2000 WZ22|| align=right|16,1|| align=right|2,407|| align=right|0,049|| align=right|6,96|| align=right|3,733||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67864)||2000 WD23|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,129|| align=right|6,87|| align=right|3,619||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67865)||2000 WG23|| align=right|16,6|| align=right|2,171|| align=right|0,235|| align=right|7,30|| align=right|3,198||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67866)||2000 WK23|| align=right|15,0|| align=right|2,470|| align=right|0,084|| align=right|6,86|| align=right|3,882||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67867)||2000 WL23|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,106|| align=right|7,85|| align=right|3,622||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67868)||2000 WY30|| align=right|16,3|| align=right|2,279|| align=right|0,141|| align=right|7,14|| align=right|3,440||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67869)||2000 WP31|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,101|| align=right|7,35|| align=right|3,684||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67870)||2000 WG32|| align=right|16,1|| align=right|2,354|| align=right|0,133|| align=right|7,82|| align=right|3,611||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67871)||2000 WV33|| align=right|16,6|| align=right|2,338|| align=right|0,201|| align=right|5,46|| align=right|3,573||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67872)||2000 WH34|| align=right|15,7|| align=right|2,406|| align=right|0,151|| align=right|6,67|| align=right|3,732||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67873)||2000 WL34|| align=right|15,9|| align=right|2,336|| align=right|0,162|| align=right|5,14|| align=right|3,570||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67874)||2000 WA36|| align=right|16,4|| align=right|2,402|| align=right|0,144|| align=right|7,43|| align=right|3,722||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67875)||2000 WX36|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,160|| align=right|7,09|| align=right|3,641||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67876)||2000 WH37|| align=right|15,3|| align=right|2,330|| align=right|0,099|| align=right|5,94|| align=right|3,557||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67877)||2000 WQ40|| align=right|15,5|| align=right|2,336|| align=right|0,165|| align=right|6,86|| align=right|3,569||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67878)||2000 WR40|| align=right|15,9|| align=right|2,408|| align=right|0,111|| align=right|7,63|| align=right|3,736||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67879)||2000 WJ43|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,110|| align=right|5,34|| align=right|3,515||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67880)||2000 WJ47|| align=right|16,4|| align=right|2,359|| align=right|0,131|| align=right|6,32|| align=right|3,622||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67881)||2000 WO47|| align=right|16,8|| align=right|2,347|| align=right|0,112|| align=right|6,35|| align=right|3,595||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67882)||2000 WR47|| align=right|16,6|| align=right|2,371|| align=right|0,094|| align=right|6,01|| align=right|3,651||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67883)||2000 WA50|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,146|| align=right|9,53|| align=right|3,674||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67884)||2000 WR50|| align=right|15,1|| align=right|2,344|| align=right|0,234|| align=right|5,18|| align=right|3,589||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67885)||2000 WB51|| align=right|16,3|| align=right|2,282|| align=right|0,166|| align=right|5,48|| align=right|3,447||MBA||28. november 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(67886)||2000 WQ58|| align=right|14,8|| align=right|2,473|| align=right|0,073|| align=right|13,25|| align=right|3,888||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67887)||2000 WA59|| align=right|13,8|| align=right|3,043|| align=right|0,149|| align=right|12,92|| align=right|5,308||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67888)||2000 WR59|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,189|| align=right|5,26|| align=right|3,600||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67889)||2000 WT60|| align=right|15,3|| align=right|2,274|| align=right|0,235|| align=right|7,08|| align=right|3,428||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67890)||2000 WK61|| align=right|13,7|| align=right|2,689|| align=right|0,114|| align=right|15,51|| align=right|4,408||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67891)||2000 WR61|| align=right|15,1|| align=right|2,375|| align=right|0,219|| align=right|4,37|| align=right|3,660||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67892)||2000 WS61|| align=right|15,8|| align=right|2,434|| align=right|0,155|| align=right|1,34|| align=right|3,796||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67893)||2000 WY61|| align=right|15,1|| align=right|2,375|| align=right|0,174|| align=right|1,02|| align=right|3,659||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67894)||2000 WX69|| align=right|14,9|| align=right|2,215|| align=right|0,171|| align=right|6,81|| align=right|3,295||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67895)||2000 WY70|| align=right|14,9|| align=right|2,320|| align=right|0,049|| align=right|5,71|| align=right|3,533||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67896)||2000 WZ73|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,181|| align=right|6,23|| align=right|3,783||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67897)||2000 WK75|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,065|| align=right|8,06|| align=right|3,457||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67898)||2000 WV87|| align=right|13,3|| align=right|3,013|| align=right|0,121|| align=right|15,48|| align=right|5,230||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67899)||2000 WB88|| align=right|14,6|| align=right|2,616|| align=right|0,145|| align=right|3,10|| align=right|4,232||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67900)||2000 WG90|| align=right|16,2|| align=right|2,282|| align=right|0,199|| align=right|6,63|| align=right|3,447||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67901)||2000 WP90|| align=right|16,5|| align=right|2,300|| align=right|0,149|| align=right|4,30|| align=right|3,489||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67902)||2000 WY92|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,132|| align=right|6,90|| align=right|3,585||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67903)||2000 WV94|| align=right|14,7|| align=right|2,998|| align=right|0,036|| align=right|8,71|| align=right|5,190||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67904)||2000 WJ96|| align=right|16,2|| align=right|2,318|| align=right|0,146|| align=right|2,82|| align=right|3,528||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67905)||2000 WN96|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,219|| align=right|4,40|| align=right|3,532||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67906)||2000 WD97|| align=right|15,3|| align=right|2,446|| align=right|0,148|| align=right|3,15|| align=right|3,825||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67907)||2000 WL97|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,165|| align=right|1,41|| align=right|3,701||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67908)||2000 WF98|| align=right|15,1|| align=right|2,378|| align=right|0,131|| align=right|5,74|| align=right|3,666||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67909)||2000 WJ98|| align=right|14,2|| align=right|2,288|| align=right|0,138|| align=right|6,55|| align=right|3,459||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67910)||2000 WC100|| align=right|15,1|| align=right|2,331|| align=right|0,166|| align=right|2,64|| align=right|3,557||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67911)||2000 WN100|| align=right|16,7|| align=right|2,329|| align=right|0,244|| align=right|3,20|| align=right|3,553||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67912)||2000 WA101|| align=right|14,2|| align=right|2,566|| align=right|0,191|| align=right|13,88|| align=right|4,109||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67913)||2000 WC103|| align=right|16,4|| align=right|2,261|| align=right|0,173|| align=right|6,74|| align=right|3,399||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67914)||2000 WJ104|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,245|| align=right|5,23|| align=right|3,674||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67915)||2000 WG105|| align=right|16,7|| align=right|2,425|| align=right|0,206|| align=right|0,69|| align=right|3,777||MBA||26. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67916)||2000 WU105|| align=right|15,0|| align=right|3,213|| align=right|0,122|| align=right|4,22|| align=right|5,760||MBA||28. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67917)||2000 WU109|| align=right|15,7|| align=right|2,524|| align=right|0,153|| align=right|4,37|| align=right|4,008||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67918)||2000 WW109|| align=right|15,3|| align=right|2,377|| align=right|0,213|| align=right|4,54|| align=right|3,665||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67919)||2000 WW111|| align=right|16,3|| align=right|2,192|| align=right|0,200|| align=right|3,45|| align=right|3,245||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67920)||2000 WB113|| align=right|14,6|| align=right|2,583|| align=right|0,120|| align=right|12,25|| align=right|4,150||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67921)||2000 WG113|| align=right|15,4|| align=right|2,586|| align=right|0,105|| align=right|11,88|| align=right|4,157||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67922)||2000 WN113|| align=right|15,1|| align=right|2,296|| align=right|0,142|| align=right|6,09|| align=right|3,479||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67923)||2000 WR113|| align=right|16,4|| align=right|2,305|| align=right|0,132|| align=right|5,61|| align=right|3,498||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67924)||2000 WJ115|| align=right|16,3|| align=right|2,356|| align=right|0,140|| align=right|5,19|| align=right|3,616||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67925)||2000 WA116|| align=right|15,1|| align=right|2,320|| align=right|0,181|| align=right|4,88|| align=right|3,532||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67926)||2000 WN118|| align=right|14,6|| align=right|2,391|| align=right|0,153|| align=right|6,70|| align=right|3,696||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67927)||2000 WB120|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,163|| align=right|5,07|| align=right|3,564||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67928)||2000 WH122|| align=right|15,3|| align=right|2,486|| align=right|0,120|| align=right|5,71|| align=right|3,919||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67929)||2000 WL122|| align=right|15,8|| align=right|2,451|| align=right|0,111|| align=right|10,47|| align=right|3,836||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67930)||2000 WP122|| align=right|16,0|| align=right|2,387|| align=right|0,303|| align=right|1,71|| align=right|3,686||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67931)||2000 WD123|| align=right|15,0|| align=right|2,247|| align=right|0,198|| align=right|4,93|| align=right|3,368||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67932)||2000 WX125|| align=right|13,7|| align=right|3,160|| align=right|0,143|| align=right|15,59|| align=right|5,617||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67933)||2000 WR127|| align=right|14,8|| align=right|2,417|| align=right|0,197|| align=right|6,74|| align=right|3,757||MBA||17. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67934)||2000 WY133|| align=right|15,0|| align=right|2,635|| align=right|0,126|| align=right|10,97|| align=right|4,276||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67935)||2000 WU134|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,074|| align=right|6,26|| align=right|3,647||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67936)||2000 WP135|| align=right|15,8|| align=right|2,256|| align=right|0,125|| align=right|7,05|| align=right|3,387||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67937)||2000 WT137|| align=right|16,5|| align=right|2,357|| align=right|0,194|| align=right|3,08|| align=right|3,619||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67938)||2000 WV137|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,183|| align=right|2,39|| align=right|3,715||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67939)||2000 WO142|| align=right|16,0|| align=right|2,457|| align=right|0,153|| align=right|5,84|| align=right|3,850||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67940)||2000 WT143|| align=right|15,6|| align=right|2,374|| align=right|0,238|| align=right|3,86|| align=right|3,657||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67941)||2000 WX143|| align=right|15,8|| align=right|2,318|| align=right|0,218|| align=right|3,36|| align=right|3,527||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67942)||2000 WX144|| align=right|16,1|| align=right|2,304|| align=right|0,194|| align=right|7,55|| align=right|3,497||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67943)||2000 WP151|| align=right|17,0|| align=right|2,142|| align=right|0,279|| align=right|4,83|| align=right|3,135||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67944)||2000 WB152|| align=right|14,7|| align=right|2,344|| align=right|0,181|| align=right|13,04|| align=right|3,589||MBA||30. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67945)||2000 WW152|| align=right|15,8|| align=right|2,259|| align=right|0,214|| align=right|5,05|| align=right|3,395||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67946)||2000 WH153|| align=right|16,9|| align=right|2,372|| align=right|0,194|| align=right|1,53|| align=right|3,653||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67947)||2000 WR153|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,103|| align=right|12,71|| align=right|4,194||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67948)||2000 WV156|| align=right|15,7|| align=right|2,444|| align=right|0,087|| align=right|6,49|| align=right|3,820||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67949)||2000 WY159|| align=right|16,9|| align=right|2,256|| align=right|0,177|| align=right|3,29|| align=right|3,389||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67950)||2000 WX160|| align=right|16,4|| align=right|2,254|| align=right|0,128|| align=right|6,06|| align=right|3,383||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67951)||2000 WB161|| align=right|16,1|| align=right|2,252|| align=right|0,137|| align=right|6,65|| align=right|3,380||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67952)||2000 WH166|| align=right|16,0|| align=right|2,726|| align=right|0,119|| align=right|5,05|| align=right|4,500||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67953)||2000 WN166|| align=right|16,7|| align=right|2,237|| align=right|0,238|| align=right|3,17|| align=right|3,345||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67954)||2000 WW166|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,118|| align=right|5,82|| align=right|3,558||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67955)||2000 WT167|| align=right|16,8|| align=right|2,383|| align=right|0,119|| align=right|6,65|| align=right|3,677||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67956)||2000 WW167|| align=right|15,3|| align=right|2,739|| align=right|0,119|| align=right|10,58|| align=right|4,533||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67957)||2000 WX168|| align=right|15,0|| align=right|2,401|| align=right|0,178|| align=right|1,46|| align=right|3,720||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67958)||2000 WK170|| align=right|15,8|| align=right|2,260|| align=right|0,150|| align=right|6,67|| align=right|3,396||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67959)||2000 WB171|| align=right|14,0|| align=right|2,691|| align=right|0,152|| align=right|11,79|| align=right|4,413||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67960)||2000 WB173|| align=right|15,9|| align=right|2,419|| align=right|0,169|| align=right|1,00|| align=right|3,762||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67961)||2000 WO173|| align=right|14,5|| align=right|2,751|| align=right|0,080|| align=right|17,79|| align=right|4,562||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67962)||2000 WG175|| align=right|14,5|| align=right|2,677|| align=right|0,111|| align=right|13,55|| align=right|4,380||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67963)||2000 WX176|| align=right|16,9|| align=right|2,250|| align=right|0,169|| align=right|3,59|| align=right|3,375||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67964)||2000 WJ178|| align=right|15,0|| align=right|2,541|| align=right|0,131|| align=right|12,77|| align=right|4,050||MBA||28. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67965)||2000 WX181|| align=right|13,7|| align=right|3,066|| align=right|0,133|| align=right|14,42|| align=right|5,368||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67966)||2000 WZ183|| align=right|16,9|| align=right|2,227|| align=right|0,178|| align=right|5,24|| align=right|3,324||MBA||30. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67967)||2000 WB188|| align=right|16,7|| align=right|2,223|| align=right|0,107|| align=right|6,50|| align=right|3,314||MBA||16. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67968)||2000 WN190|| align=right|15,6|| align=right|2,635|| align=right|0,128|| align=right|0,52|| align=right|4,277||MBA||18. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67969)||2000 WO191|| align=right|15,2|| align=right|2,328|| align=right|0,048|| align=right|7,23|| align=right|3,551||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67970)||2000 WW195|| align=right|16,3|| align=right|2,338|| align=right|0,096|| align=right|6,59|| align=right|3,573||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67971)||2000 XP1|| align=right|16,0|| align=right|2,429|| align=right|0,198|| align=right|2,26|| align=right|3,785||MBA||3. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67972)||2000 XC4|| align=right|16,2|| align=right|2,209|| align=right|0,210|| align=right|7,73|| align=right|3,283||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67973)||2000 XV5|| align=right|16,0|| align=right|2,345|| align=right|0,103|| align=right|6,85|| align=right|3,590||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67974)||2000 XP6|| align=right|14,7|| align=right|2,301|| align=right|0,274|| align=right|6,45|| align=right|3,489||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67975)||2000 XW6|| align=right|15,3|| align=right|2,306|| align=right|0,156|| align=right|5,79|| align=right|3,501||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67976)||2000 XA7|| align=right|14,1|| align=right|2,561|| align=right|0,212|| align=right|12,66|| align=right|4,098||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67977)||2000 XZ7|| align=right|14,6|| align=right|2,329|| align=right|0,246|| align=right|9,00|| align=right|3,554||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67978)||2000 XE10|| align=right|15,1|| align=right|2,420|| align=right|0,232|| align=right|11,28|| align=right|3,764||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|67979 Michelory||2000 XS10|| align=right|14,3|| align=right|3,118|| align=right|0,027|| align=right|12,99|| align=right|5,506||MBA||4. december 2000||Le Creusot||J.-C. Merlin
|-
|(67980)||2000 XU10|| align=right|14,6|| align=right|2,324|| align=right|0,124|| align=right|6,75|| align=right|3,542||MBA||4. december 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(67981)||2000 XM12|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,201|| align=right|5,98|| align=right|3,583||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67982)||2000 XH16|| align=right|14,7|| align=right|2,429|| align=right|0,166|| align=right|12,18|| align=right|3,785||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67983)||2000 XY16|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,161|| align=right|7,14|| align=right|3,426||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67984)||2000 XC17|| align=right|15,3|| align=right|2,406|| align=right|0,134|| align=right|6,14|| align=right|3,732||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67985)||2000 XD17|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,165|| align=right|7,96|| align=right|3,665||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67986)||2000 XJ17|| align=right|15,6|| align=right|2,241|| align=right|0,170|| align=right|5,04|| align=right|3,353||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67987)||2000 XX18|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,291|| align=right|9,20|| align=right|3,623||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67988)||2000 XM19|| align=right|15,2|| align=right|2,421|| align=right|0,102|| align=right|7,36|| align=right|3,766||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67989)||2000 XV20|| align=right|14,0|| align=right|2,722|| align=right|0,172|| align=right|16,24|| align=right|4,490||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67990)||2000 XA21|| align=right|16,1|| align=right|2,263|| align=right|0,221|| align=right|9,78|| align=right|3,404||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67991)||2000 XE21|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,087|| align=right|6,32|| align=right|3,618||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67992)||2000 XU22|| align=right|14,5|| align=right|2,586|| align=right|0,059|| align=right|14,03|| align=right|4,159||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67993)||2000 XD24|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,048|| align=right|8,59|| align=right|3,610||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67994)||2000 XX24|| align=right|14,3|| align=right|2,679|| align=right|0,130|| align=right|10,64|| align=right|4,384||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67995)||2000 XU25|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,129|| align=right|5,83|| align=right|3,665||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67996)||2000 XX28|| align=right|15,3|| align=right|2,283|| align=right|0,178|| align=right|7,51|| align=right|3,448||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67997)||2000 XA29|| align=right|13,6|| align=right|3,124|| align=right|0,194|| align=right|12,57|| align=right|5,521||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67998)||2000 XQ31|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,125|| align=right|7,49|| align=right|3,582||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67999)||2000 XC32|| align=right|15,7|| align=right|2,725|| align=right|0,080|| align=right|12,51|| align=right|4,497||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68000)||2000 XM32|| align=right|17,6|| align=right|2,343|| align=right|0,197|| align=right|5,77|| align=right|3,585||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov